Strubel ist der Familienname folgender Personen:
 Antje Rávik Strubel (* 1974), deutsche Schriftstellerin
 Claudia Hansmann-Strubel (1940–2022), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Sebastian Strubel (* 1978), deutscher Basketballspieler
 Sepp Strubel (Josef Strubel; 1939–2018), deutscher Schauspieler, Filmemacher, Drehbuchautor, Regisseur, Kinderbuchautor, Maler und Bildhauer

Strubel (mitunter auch Strubeli ) ist die volkstümliche Bezeichnung für eine Reihe Schweizer Briefmarken, auf denen eine Helvetia mit Strahlenkranz dargestellt ist

Siehe auch:
 Strobel
 Strubelt
 Štrubl
 Struble